Trindborgen steht für Burgen in Schweden:
 Trindborgen (Brandalsund)
 Trindborg (Öland)